Ibel ist der Familienname folgender Personen: 

 Franz Ibel (1770–1845), bayerischer Politiker, MdL Bayern 
 Friedrich Ibel (* 1920), deutscher Fußballspieler
 Konrad Ibel (1938–2017), deutscher Physiker
 Max-Josef Ibel (1896–1981), deutscher Offizier
 Wolfgang Ibel (* 1934), hessischer Politiker, MdL Hessen